Атанасій Фальковський — церковний діяч, священик-василіянин, передостанній протоархимандрит Василіянського Чину (1793—1802) перед його скасуванням в Російській імперії.
 Веніамін Фальковський — український релігійний діяч в добу Гетьманщини, ієромонах, начальник Лаврської друкарні.
 Фальковський Євген Михайлович — український футболіст, нападник херсонського «Кристала».
 Іриней (Фальковський) — український науковець (історик, математик, географ, астроном), поет, ректор Києво-Могилянської академії, єпископ Чигиринський, Смоленський і Дорогобузький.